Diese Liste umfasst die Städte und Gemeinden des Komitats Vas in Ungarn.

Städte 
Die Angaben beruhen auf der Volkszählung von 2001.

Städte mit Komitatsrecht  
 Szombathely: 81.920 Einwohner

Städte ohne Komitatsrecht

Gemeinden

Großgemeinden  
 Jánosháza

Gemeinden

Weblinks  
 www.vasmegye.hu 

 

!
Komitat Vas
Verwaltungsgliederung Ungarns